Chlamys lowei är en musselart som först beskrevs av Leo George Hertlein 1935.  Chlamys lowei ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
lowei